Redukce (z lat. re-duco, vedu zpět) znamená zmenšení, omezení, ubrání, snížení. Používá se buď jako obecné cizí slovo (např. „redukce nákladů“), anebo ve více speciálních významech:

 Redukce (artikulace) – změna kvality hlásek nebo snížení jejich počtu ve slabice
 Redukce (hudba) – převedení orchestrální skladby do sazby pro klavír
 Redukce (biologie) – omezení počtu orgánů, snížení počtu chromozomů
 Redukce ve filosofii – viz Epoché
 Redukce (gastronomie) – zahuštěný vývar, vzniklý odvařením tekutiny
 Redukce  – snížení oxidačního čísla
 Redukce (matematika) – zjednodušení matematického výrazu
 redukce dat
 Redukce (misie) – jezuitská misionářská osada pro domorodce v Jižní Americe
 Redukce v technice: 
 spojka různých potrubí nebo konektorů, spojení součástek, které nelze spojit přímo
 Redukce (převod) – převod do pomala, zařízení, které snižuje otáčky hnaného hřídele za současného zvýšení kroutícího momentu
 redukční ventil – zařízení pro snížení tlaku v potrubí
 Redukce tělesné hmotnosti – hubnutí
 Redukce (zemědělství) – probírka nezralých plodů za účelem zvýšení kvality sklizně

Externí odkazy